Luleå kan syfta på:

 Luleå kommun – en kommun i Norrbottens län 1971–
 Luleå – en tätort i Luleå kommun
Luleå stad – en tidigare kommun i Norrbottens län 1621–1970
 Luleå socken – en socken i Norbotten –1831 nuvarande namn Nederluleå socken
 Luleå församling – en församling i Lule kontrakt i Luleå stift –1861 nuvarande namn Nederluleå församling
 Luleå stadsförsamling – en församling i Lule kontrakt i Luleå stift 1667–1962 nuvarande namn Luleå domkyrkoförsamling
 Luleå domkyrkodistrikt – ett distrikt i Luleå kommun och Norrbottens län 2016–
 Luleå Airport – en flygplats
 Luleå Art Biennial – en konstbiennal
 Luleå centralstation – en järnvägsstation i Luleå
 Luleå Lokaltrafik – ett trafikbolag
 Luleå malmhamn – en hamn
 Luleå silververk – en silverutvinning i Lule lappmark som pågick 1661–1702
 Luleå tekniska universitet – ett statligt svenskt universitet
 Luleå studentkår – en studentkår vid Luleå tekniska universitet
 Luleå tingsrätt – en av tingsrätterna i Sverige
 Anstalten Luleå – ett fängelse
 Café Luleå – ett caféprogram
 M/S Luleå – ett lastfartyg som sänktes under andra världskriget
 TV4Nyheterna Luleå – en TV-station
 En karaktär i Allrams höjdarpaket, spelad av Rebecka Hemse
 6654 Luleå – en asteroid

Religion 
 Luleå stift – ett biskopsdöme inom Svenska kyrkan
 Lule kontrakt – ett kontrakt i Luleå stift
 Luleå domkyrkoförsamling – en församling
 Luleå domkyrka – Luleå stifts katedral

Valkretsar 
 Luleå domsagas valkrets
 Luleå och Haparanda valkrets
 Luleå, Piteå och Haparanda valkrets
 Luleå, Umeå, Piteå, Haparanda och Skellefteå valkrets
 Härnösands, Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Haparanda valkrets

Militär 
 F 21 Luleå – en flygflottilj
 HMS Luleå (T139/R139) – ett örlogsfartyg
 Luleå marina bevakningsområde – ett marint förband
 Luleå luftvärnskår – ett förband
 Luleå luftvärnsregemente – ett regemente

Sport 
 Luleå HF
 IFK Luleå
 Luleå FF (1983), fotbollsförening bildad 1983.
 Luleå FF (2000) fotbollsförening bildad 2000.
 Luleå SK
 Northland Basket – tidigare Luleå BBK
 Luleå FC
 Luleå Steelers
 Luleå Eskimos
 Luleå Rebels

Se även 
 Lule
 Nederluleå
 Överluleå